Группа армий «Север» (нем. Heeresgruppe Nord, «Группа сухопутных войск „Норд“») — оперативно-стратегическое объединение войск вермахта во Второй мировой войне на северном участке Восточного фронта в 1941—1945 годах.

Хронология

1939 
С 1 сентября по 5 октября вторжение в Польшу совместно с Группой армий «Юг» под командованием генерал-полковника Рундштедта — операция «Вайс». По окончании Польской кампании переформирована и переведена на Западноевропейский ТВД. 10 октября переименована в Группу армий «B».

1941 

Воссоздана 20 июня. Совместно с группами армий «Центр» и «Юг» участвовала в операции «Барбаросса». Задача группы армий «Север» — захват Прибалтики и Ленинграда. 
С сентября 1941, совместно с войсками Финляндии — Блокада Ленинграда

1942 
 21 марта начало операции «Наведение мостов»
 14 апреля начало операции «Забортный трап»
 23 августа начало операции «Северное сияние»

1943 
Старорусская операция

1944 
Прибалтийская операция (1944)
 Нарвская операция (1944)
 Таллинская операция (1944)

1945 
25 января переименована в Группу армий «Курляндия», название досталось переформированной Группе армий «Центр».

Командующие 
 27.08.1939 — генерал-фельдмаршал Федор фон Бок (до 10 октября 1939)
 20.06.1941 — генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб
 17.01.1942 — генерал-фельдмаршал Георг фон Кюхлер
 09.01.1944 — генерал-фельдмаршал Вальтер Модель
 31.03.1944 — генерал-полковник Георг Линдеман
 04.07.1944 — генерал-полковник Йоханнес Фриснер
 23.07.1944 — генерал-полковник Фердинанд Шёрнер
 15.01.1945 — генерал-полковник Лотар Рендулич
 12.03.1945 — генерал-полковник Вальтер Вайс

Состав

1939 
 Сентябрь: 3-я полевая армия (Кюхлер), 4-я полевая армия (Клюге), 4 дивизии резерва.
 Октябрь: 6-я полевая армия, 4-я полевая армия.

22 июня 1941 
 16-я полевая армия — фельдмаршал Эрнст фон Буш.
 18-я полевая армия — генерал-полковник Георг фон Кюхлер.
 4-я танковая группа — генерал-полковник Эрих Гёпнер.
 1-й воздушный флот — генерал-полковник Альфред Келлер.

Всего: 793 000 человек — 23 пехотных дивизии, три танковых и три моторизованных дивизии, 646 танков, 830 боевых самолётов, 1200 орудий.

Октябрь:
 16-я полевая армия,
 18-я полевая армия,
 Голубая дивизия

1942 
 Сентябрь: 11-я полевая армия, 16-я полевая армия, 18-я полевая армия.
 Декабрь: 16-я полевая армия, 18-я полевая армия.

Март 1944 
 16-я полевая армия.
 18-я полевая армия.
 Оперативная группа «Нарва».
 2-й армейский корпус.
 3-й танковый корпус СС.
 1-й воздушный флот.
Всего: 730 тыс. человек, 1,2 тыс. танков и САУ, 7 тыс. орудий и минометов, 400 самолётов

Февраль 1945 
4-я полевая армия, оперативная группа «Самланд».

Операции и сражения 
 Операция «Вайс» (1939) — наступление.
 Операция Барбаросса (1941) — наступление.
 Блокада Ленинграда (1941—1944) — осада.
 Невский пятачок — осада.
 операция «Северное сияние» (1942) — наступление.
 Старорусская операция (1943) — отражение советского наступления.
 Ленинградско-Новгородская операция — окончательное отступление от Ленинграда.
 Режицко-Двинская операция (1944) — отступление.
 Псковско-Островская операция (1944) — отступление.
 Мадонская операция (1944) — отступление.
 Тартуская операция (1944) — отступление.
 Нарвская операция (1944) — отступление.
 Прибалтийская операция (1944) — отступление.
 Курляндский котёл — оборона.

См. также 
Список командующих германскими группами армий в ходе Второй мировой войны

Ссылки 
 ГЕРМАНСКИЕ КОМАНДУЮЩИЕ. Командование группы армий «Север»

Север
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году